Дронго — литературный персонаж азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева, главный герой 115 произведений.

Произведения 
 Голубые ангелы
 Почти невероятное убийство
 Охота на человека
 Игры профессионалов
 В ожидании апокалипсиса
 Правило профессионалов
 Выбери себе смерть
 Правила логики(Преступления в Монпелье. Ответный удар. Смерть банкира)
 Закон негодяев(1 книга)
 Кредо негодяев(2 книга)
 Совесть негодяев(3 книга)
 Тень Ирода
 Симфония тьмы
 Три цвета крови
 Плата Харону
 Линия аллигатора
 Океан ненависти
 Всегда вчерашнее завтра
 Сколько стоит миллиард
 Гран-при для убийцы
 Зеркало вампиров
 Символы распада
 Пепел надежды
 Стиль подлеца
 Рассудок маньяка
 Бремя идолов
 Тоннель призраков
 День гнева
 Идеальная мишень
 Фактор страха
 Мудрость палача
 Последний синклит
 На стороне бога
 Упраздненный ритуал
 Рандеву с Валтасаром
 Самое надежное
 Смерть на холме Монте-Марио
 Один раз в миллениум
 Камни последней стены
 Путь воина
 Опрокинутая реальность
 Взгляд горгоны
 Допустимая погрешность
 Флирт в Севилье
 Резонер
 Окончательный диагноз
 Смерть над Атлантикой
 Крах лицедея
 Осенний мадригал
 Когда умирают слоны
 Волшебный дар
 Его апатия
 Закат в Лиссабоне
 Трибунал для Валенсии
 Ангел боли: путешествие по Апеннинам(1 книга)
 Ангел боли: три четверти его души(2 книга)
 Связной из Багдада
 Забытый сон
 Покушение на власть: субъект власти(1 книга)
 Покушение на власть: атрибут власти(2 книга)
 Покушение на власть: объект власти(3 книга)
 Цена бесчестья
 Джентльменское соглашение
 Время нашего страха
 Власть маски
 Кубинское каприччио
 Тождественность любви и ненависти
 Этюд для Фрейда
 В поисках бафоса
 Отрицание Оккама
 Взвращение грехов
 Выстрел на Рождество
 Разорванная связь
 Апология здравого смысла
 Мечта дилетантов
 Факир на все времена
 Хорошие парни не всегда бывают первыми
 Отравитель
 Фестиваль для южного города
 Среда обитания
 Второе рождение Венеры
 Полное каре
 Обозначенное присутствие
 Приличный человек
 Параллельное существование
 Тайна венской ночи
 Дом одиноких сердец
 Берлинский транзит
 Смерть под аплодисменты
 Затянувшееся послесловие
 Удар бумеранга
 Синдром жертвы(1 книга)
 Адаптация совести(2 книга)
 Клан новых амазонок
 Поездка в Трансильванию
 На грани фола
 Балканский синдром
 История безнравственности
 Прайс-лист для издателя
 Рождение Люцифера
 Смерть дипломата
 Забава королей
 Семейные тайны
 Пьедестал для аутсайдера
 Оппоненты Европы
 Эшафот для топ-модели
 Жребий Рубикона
 Проступок сыщика
 Его подлинная страсть(1 книга)
 Доблесть великанов(2 книга)
 Суд неправых(3 книга)
 Магия лжи
 Жертва здравого смысла
 Золотое правило этики
 Польза похоти
 Испытание добродетели
 Обычай умирать
 Урок криминалистики

Экранизации 
 Дронго — экранизация произведений: «Закон негодяев», «Кредо негодяев» и «Совесть негодяев»
 Сыщик без лицензии — Экранизация произведений: «Рассудок маньяка», «Допустимая погрешность», «Окончательный диагноз» и «Стиль подлеца»

Примечания 

Вымышленные частные детективы